Baronia d'Eramprunyà, jurisdicció nobiliària d'època medieval amb centre al castell d'Eramprunyà
 Castell d'Eramprunyà, castell romànic al terme municipal de Gavà (Baix Llobregat)